Todesengel steht für:
 Todesengel, ein Geistwesen
Personen:
 Todesengel von Lainz, eine Mordserie in Wien (1983–89)
Titel:
 Todesengel (Lied), Lied von Frank Duval
 Todesengel (1999), Fernsehfilm von Markus Fischer
 Todesengel (Roman), Roman von Andreas Eschbach
 Kommissar Beck: Todesengel, achter Film aus der Krimireihe Kommissar Beck – Die neuen Fälle (1997) 
 Solo für Weiss – Todesengel, deutscher TV-Krimi
 Tatort: Todesengel, deutscher TV-Krimi
 Wilsberg: Todesengel, die 14. Folge der Fernsehfilmreihe Wilsberg
 Todesengel, ursprünglicher Titel des Filmes Die schöne Braut in Schwarz
 Todesengel (2019), deutscher Fernsehfilm nach dem Roman Walküre von Craig Russell

Der Todesengel steht für:
 Der Todesengel (1968) (Beast of Morocco), Spielfilm von Frederic Goode
 Der Todesengel (1971) (La vittima designata), Spielfilm von Maurizio Lucidi
 Der Todesengel (1988) (Fatal Judgement), Fernsehfilm von Gilbert Cates
 Der Todesengel (1998), Pornofilm von Andreas Bethmann